Кларе може да се односи на:

 Кларе (Горњопровансалски Алпи), насељено место у Француској, у департману Горњопровансалски Алпи
 Кларе (Еро), насељено место у Француској, у департману Еро